Brindisini – abitanti di Brindisi Montagna
Brindisini – abitanti di Brindisi